Wyszomirski ist der Familienname folgender Personen:

 Piotr Wyszomirski (* 1988), polnischer Handballtorwart
 Reiner Wyszomirski (1933–2016), deutscher Philatelist
 Wladislaus Johann Willibald Alfred Wyszomirski (1846–1919), deutscher Reichsgerichtsrat